Duken ist der Familienname folgender Personen:

 Annalena Duken (* 1975), deutsche Schauspielerin und Filmregisseurin
 Johann Duken (1889–1954), deutscher Pädiater 
 Ken Duken (* 1979), deutscher Schauspieler

Sonstiges:
 Duken (Antarktika), Hochebene im Königin-Maud-Land, Antarktika